Ткач, Василий Евгеньевич (1923—2014) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.
 Ткач, Василий Павлович (1925—2002) — полный кавалер ордена Славы.